«Дамский портной» — название нескольких произведений: 

 «» — пьеса Жоржа Фейдо (1886).
 «» — пьеса  Александра Борщаговского (1984).
 «» — фильм Жана Буайе с Фернанделем в главной роли (Франция, 1956).
 «Дамский портной» — фильм Леонида Горовца по пьесе Александра Борщаговского (СССР, 1990).